Estación Pilar es el nombre de estaciones ferroviarias ubicadas en la ciudad argentina de Pilar, provincia de Buenos Aires:

La Estación Pilar del Ferrocarril General San Martín, terminal del servicio metropolitano que parte desde Retiro, y parada intermedia del servicio interurbano hacia Junín;
La Estación Pilar del Ferrocarril General Urquiza, parada intermedia del servicio de larga distancia entre Federico Lacroze y Posadas.
La futura Estación Pilar del Ferrocarril General Belgrano, que será parada intermedia del servicio metropolitano entre Retiro y Villa Rosa.

También es el nombre de:
La Estación Pilar del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, ubicada en la ciudad argentina homónima en la provincia de Córdoba;
La Estación Pilar del Ferrocarril General Manuel Belgrano, ubicada en la ciudad argentina homónima en la provincia de Santa Fe.